Rezultaty Rajdu Szwecji (Rally Sweden 2010), 1. rundy Rajdowych Mistrzostw Świata w 2010 roku, który odbył się w dniach 11-14 lutego:

Klasyfikacja ostateczna

Odcinki specjalne

Klasyfikacja po 1 rundzie 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rajdu
 Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com
 Wyniki rajdu na stronie eWRC.com

2010
Szwecja
2010 w Szwecji